USS Princeton — кораблі ВМС США.

 USS Princeton (1843) — перший гвинтовий шпюп ВМС США;
 USS Princeton (1851) — транспортний та навчальний корабель;
 USS Princeton (PG-13) — канонерський човен, прийнятий на озброєння у 1898 році;
 USS Princeton (CVL-23) — авіаносець типу «Індепенденс». Загинув у битві в затоці Лейте;
 USS Princeton (CV-37) — авіаносець типу «Ессекс». На службі протягом 1945-1970 років.
 USS Princeton CG-59 — ракетний крейсер типу «Тікондерога», прийнятий на озброєння у 1989 році. Станом на 2017 рік у складі флоту.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни